Wotan - inaczej Odyn
 "Wotan" – pomocniczy patrolowiec cesarskiej floty niemieckiej (Kaisermarine) w czasie I wojny światowej